Okręty US Navy o nazwie USS  "Covington":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Zakupiony przez Unię w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był transportowcem żołnierzy zatopionym przez niemiecki okręt podwodny U-86 w 1918.
 Trzeci  był fregatą patrolową typu Tacoma. Zbudowany w czasie II wojny światowej.

Covington